Blindfisch bezeichnet

 in der Biologie eine Gruppe von Kleinfischarten mit eingeschränkter oder fehlender Sehfähigkeit, siehe Blindfische
 in der Fischerei daneben auch Schleimaale